ФК Металац се односи на више српских фудбалских клубова: 

 ФК Металац Београд – бивши назив за ОФК Београд
 ФК Металац Горњи Милановац
 ФК Металац Краљево
 ФК Металац Футог
 ФК Металац Пожаревац
 ОФК Металац Сомбор

Види још 
 НК Металац (вишезначна одредница)